Clubul Sportiv Voința se poate referi la un club sportiv:
 Clubul Sportiv Voința din Târgu Mureș
 CSU Voința Sibiu